— столица Вьетнама и второй по численности населения город страны. Главный политический, образовательный и культурный центр страны и второй по значению промышленный центр (после Хошимина). С 1902 по 1945 годы — столица Французского Индокитая, с 1954 по 1976 годы — Демократической Республики Вьетнам (Северного Вьетнама).

Этимология 
Город основан в V веке, название Хано́й (Hà Nội) происходит от вьетнамских слов hà — «река», nội — «внутри», то есть «внутри рек», что отражает расположение города между реками Хонгха и Толить.

Расположение 

Расположен на берегу реки Хонгха. Географические координаты . Население — 6 448 837 человек (на 2009 год).

1 августа 2008 года площадь Ханоя увеличилась более чем в три раза, так как к городу был присоединён ряд прилегающих провинций и районов. Теперь столица Вьетнама имеет общую площадь порядка 3 345 км², численность населения 6 448 837 человек (2009). Ханой вошёл в число 17 крупнейших по площади городов мира.

История 
История города начинается с 1010 года когда император Ли Тхай То приказал возвести город в окрестностях крепости Дайла и перенести сюда столицу государства Дайковьет из Хоалы. Новый город получил название . Название «Ханой» стало использоваться с 1831 года по указу императора Минь Манга. Город также носил название .

Крупный промышленный центр (машиностроительная, химическая, лёгкая промышленность). В 1961—1962 годах генеральный план Ханоя разрабатывался под руководством советского архитектора Игоря Алфёрова.

По сообщению американского журнала для путешественников «Travel + Leisure», в 2006 году Ханой вошел в список десяти самых привлекательных для иностранных туристов городов Азии.

В старой части города, лежащем между крепостью и Красной рекой с давних пор проживают ремесленники, кустари, мелкие торговцы. Многие сохраняют древние традиции различных ремёсел. По названиям улиц можно догадаться о занятии её жителей: Веерная, Ювелирная, Парусная, Серебряная, Пеньковая, Шёлковая, Корзинщиков, Кувшинная.

1—10 октября 2010 города в Ханое прошли торжества, связанные с его 1000-летием.

Климат 
Климат Ханоя субэкваториальный муссонный. Для него характерен жаркий сезон дождей с апреля по ноябрь и прохладный сухой сезон с декабря по март. Хотя Ханой находится в низких широтах (южнее тропика Рака), за счёт смены направления воздушных масс межсезонные колебания оказываются значительнее, чем во многих регионах на аналогичных широтах. В сезон дождей южные и юго-восточные ветры приносят муссон. Стоит очень душная и жаркая погода, и практически ежедневно выпадают обильные осадки. В сухой сезон дуют преимущественно северные и северо-восточные ветры, которые приносят сухой и относительно прохладный воздух с материка. Осадки в сухой сезон редки.

Средняя температура июля — 29,5 °C, января — 17 °C. Иногда может холодать до 6—7 °C.

Административное деление 

По состоянию на 2016 год Ханой включает:
 12 городских районов (quận):
 Бадинь — политический центр,
 Бактыльем
 Донгда,
 Каузяй — по имени важного моста,
 Лонгбьен,
 Намтыльем,
 Тэйхо,
 Тханьсуан,
 Хадонг — присоединённый в 2000 г. бывший городок, знаменит производством шёлка «хадонг».
 Хайбачынг — в честь сестёр Чынг,
 Хоангмай,
 Хоанкьем — старый центр города с одноимённым озером;
 одну административная единица первого порядка (thị xã)
 Шонтэй;
 и 17 уездов (huyện):

 Бави,
 Данфыонг,
 Донгань,
 Зялам,
 Куокоай,
 Мелинь,
 Мидык,
 Тханьоай,
 Тханьчи,
 Тхатьтхат,
 Тхыонгтин,
 Тьыонгми,
 Фуктхо,
 Фусюен,
 Хоайдык,
 Шокшон,
 Ынгхоа.

Экономика 
В Ханое базируются крупнейшие банки и компании страны — Государственный банк Вьетнама (Хоанкьем), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Бадинь), Vietinbank (Хоанкьем), Bank for Investment and Development of Vietnam (Хоанкьем), Vietcombank (Хоанкьем), PetroVietnam (Бадинь), Petrolimex (Лонгбьен), Vietnam Electricity (Бадинь), Vietnam Airlines (Лонгбьен), Viettel Group (Намтыльем), Vietnam Posts and Telecommunications Group (Донгда), Vietnamobile, Vinacomin (Донгда), Vietnam Railway Corporation, Bao Viet Holdings (Хоанкьем), FPT Group (Каузай).

Достопримечательности 

 Президентский дворец — официальная резиденция президента Вьетнама.
 Ханойская цитадель — её центральная часть с башней, над которой развевается флаг, отнесена ЮНЕСКО к памятникам Всемирного наследия.
 Архитектурный ансамбль мавзолея Президента Хо Ши Мина, куда входит Мавзолей Хо Ши Мина, дом на сваях Хо Ши Мина и музей Хо Ши Мина (здание построено в форме цветка лотоса, большинство из экспонатов посвящено Хо Ши Мину, стране и народу Вьетнама). Также на территории ансамбля находится тысячелетняя Пагода на одном столбе (пагода Моткот), построенная в 1049 году и стоящая на одной каменной колонне посреди квадратного водоёма.
 Храм Литературы — комплекс пагод с парком, первый университет Вьетнама; на 82 плитах-стелах, расположенных на спинах каменных черепах, «высечены имена тех, кто занимал высокие места на государственных экзаменах». Система стел докторов признана ЮНЕСКО мировым документационным наследием.
 Праздник храма сестёр Чынг — национальный праздник-шествие в ханойской общине Мелинь; воспевает «государственный суверенитет, заслуги сестёр Чынг в борьбе за независимость».
 Тай — самое большое озеро в Ханое, находится на северо-западе города. Считается одним из красивейших мест в Ханое. На его берегах находится множество храмовых и дворцовых построек.
 Озеро Возвращённого меча
 Вьетнамский музей этнологии
 Музей Армии посвящён боевому пути Вооружённых сил Вьетнама. Рядом находится Парк имени Ленина.
 Хоало — музей-тюрьма, в которой содержался экс-кандидат в президенты США Джон Маккейн.
 Дворец культуры и дружбы — самый большой культурный центр Ханоя.

Образование 
 Вьетнамский государственный технический университет им. Ле Куй Дона
 Ханойский медицинский университет

Спорт 
В городе существует футбольный клуб «Ханой» (ранее «T&T»), неоднократно занимавший первое место в V-лиге.

С 2020 года Ханой будет принимать Гран-при Вьетнама «Формулы-1» — одной из самых элитных автогоночных серий. Соревнования будут проводиться на трассе, проходящей по улицам города.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких зданий Ханоя

Примечания

Литература 
 
 Е. Чекулаева; «Я познаю мир: Детская энциклопедия: Города мира». — Москва: Издательство АСТ; Издательство «Апрель», 1999 год — стр. 480.

Ссылки 
 Официальный сайт города Ханой
 Ханой в блоге

 
Города-миллионеры Вьетнама
Города, основанные в XI веке
Города центрального подчинения Вьетнама